Le nom Pierre de Voyer d'Argenson est porté par les personnes suivantes :
 Marc-Pierre de Voyer de Paulmy d'Argenson (1696 - 1764), un homme politique français ;
 Pierre de Voyer d'Argenson (1626 – 1710), un Gouverneur de la Nouvelle-France.